Ката́да ( — вид деревьев) — арабское мужское имя.

 Катада ибн Диама (ум. в 735/736 году) — мусульманский богослов, табиин, хадисовед, толкователь Корана, знаток арабского языка.
 Катада ибн ан-Нуман — сподвижник пророка Мухаммеда.
 Катада ибн Идрис — эмир Мекки.